Вадим Кортунов:
 Кортунов, Вадим Вадимович (род. 1967) — российский философ и писатель.
 Кортунов, Вадим Васильевич (1918—1995) — доктор исторических наук, профессор.